Suenson är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 Otto Frederik Suenson (1810–1888), dansk sjömilitär
 Palle Suenson (1904–1987), dansk arkitekt